Station Rosières (België)
 Station Rosières (Frankrijk)